Ahmès (ou Iâhmes) et Ahmôsé (ou Ahmôsis) sont des  prénoms similaires de l'Égypte antique, dont la signification littérale est « né(e) de la lune » ou « la lune est née ».

Rois 

 Senakhtenrê Iâhmes (anciennement connu sous le nom de Tâa Ier), roi de la  et grand-père du suivant
 Ahmès  (ou Ahmôsis ), premier roi de la 
 Ahmès  (ou Ahmôsis  ou Amasis), roi de la

Membres de la famille royale 

 Ahmès-Inhapy, fille du roi Senakhtenrê Iâhmes et de Tétishéri, sœur et épouse du roi Seqenenrê Tâa
 Ahmès-Sipair, fils du roi Seqenenrê Tâa et de sa sœur et épouse 
 Ahmès-Néfertary, fille du roi Seqenenrê Tâa et de sa sœur et épouse , sœur et épouse du roi Ahmès  et mère d'
 Ahmès, fille du roi Seqenenrê Tâa et de sa sœur et épouse secondaire Satdjéhouty
 Ahmès-Satkamès, fille du roi Ouadjkheperrê Kames et de son épouse , épouse du roi Ahmès 
 Ahmès-Hénouttamehou, fille du roi Seqenenrê Tâa et de sa sœur et épouse Ahmès-Inhapy, demi-sœur et épouse du roi Ahmès 
 Ahmès-Méritamon, fille du roi Seqenenrê Tâa
 Ahmès-Nebetta, fille du roi Seqenenrê Tâa
 Ahmès-Hénoutemipet, fille du roi Seqenenrê Tâa
 Ahmès-Temourisi, fille du roi Seqenenrê Tâa
 Ahmès-Méritamon, fille du roi Ahmès  et de sa sœur et épouse Ahmès-Néfertary, sœur et épouse du roi 
 Ahmès-Ânkh, fils aîné du roi Ahmès  et de sa sœur et épouse Ahmès-Néfertary
 Ahmès-Satamon, fille du roi Ahmès 
 Ahmès, épouse de  et mère d'Hatchepsout
 Ahmès, fils du roi , Grand des voyants à Héliopolis sous le règne de son frère 
 Ahmès-Saneith, fils du roi Ahmès

Particuliers 

 Ahmès, scribe sous le règne d'Apopi , auteur d'une partie du papyrus Rhind
 Ahmès fils d'Abana, militaire sous les règnes de Ahmès ,  et 
 Ahmès Pen-Nekhbet, conseiller de , tuteur d'Hatchepsout, « Père nourricier » de la princesse Néférourê
 Ahmès, amiral de 
 Ahmès dit Âmtou, vizir sous le règne d'Hatchepsout
 Ahmès, scribe du roi Akhenaton, propriétaire de la tombe 3 d'Amarna

Notes et références 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité